Flughafen Allenstein ist

 der Flughafen Olsztyn-Mazury
 der Landeplatz Olsztyn-Dajtki, ehemals Flughafen Allenstein/Deuthen